Příjmení Pedersen nosí více významných osobností:

 Holger Pedersen (1867–1953) – dánský lingvista
 Charles J. Pedersen (1904–1989) – americký chemik
 Mads Pedersen (* 1985) – dánský silniční cyklista
 Morten Gamst Pedersen (* 1981) – norský fotbalový záložník
 Nicki Pedersen (* 1977) – dánský plochodrážní jezdec
 Niels-Henning Ørsted Pedersen (1946–2005) – dánský jazzový kontrabasista
 Rolf Birger Pedersen (1939–2001) – norský fotbalový útočník
 Sidsel Falsig Pedersen (* 1970) – dánská spisovatelka
 Sverre Lunde Pedersen (* 1992) – norský rychlobruslař
 Tore Pedersen (* 1969) – norský fotbalista

Externí odkazy